Куа́нда — топоним в России:

 Куанда (Конда) — река в Забайкальском крае, правый приток Витима.
 Куанда — посёлок при станции в Каларском районе Забайкальского края.
 Куанда — станция Байкало-Амурской магистрали.
 Куанда — вторая по высоте вершина Кодара.